

Geografia
 Southall – quartiere periferico occidentale di Londra, nel Regno Unito

Persone
 Frank Southall – ciclista su strada e pistard britannico
 Ivan Southall – scrittore australiano
 Monty Southall – pistard britannico
 Neville Southall – ex allenatore di calcio ed ex calciatore gallese